Bartzelona kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Província de Barcelona, provins, Katalonien, 
 Barcelona, regionhuvudort, Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar